Dorfkirche Sanne steht für folgende Kirchengebäude in Sachsen-Anhalt:

 Dorfkirche Sanne (Arendsee) im Ortsteil Sanne der Stadt Arendsee (Altmark), Altmarkkreis Salzwedel
 Dorfkirche Sanne (Hassel) im Ortsteil Sanne der Gemeinde Hassel, Landkreis Stendal